Куп Македоније је национални рукометни куп Северне Македоније који се одржава у организацији Рукометног савеза Северне Македоније.

Победници

Победници по сезони

Успешност клубова

Спољашње везе 
 Званичан сајт Рукометног савеза Македоније

Рукометна такмичења у Северној Македонији
Национална рукометна куп такмичења